И́слас-де-ла-Баи́я (, ) — один из 18 департаментов Гондураса, состоящий из одноимённой островной группы и ряда других островов в Карибском море. Административным центром является город Коксен-Хоул (Coxen Hole) на острове Роатан.

География 

Департамент включает три группы островов:

 Ислас-де-ла-Баия — с главными островами У́тила, Роатан, Гуанаха и многочисленными мелкими островками
 Острова Кочинос — к югу, между первыми и континентом
 Острова Сисне — в 120 км к северо-востоку

История 
Острова Ислас-де-ла-Баия были впервые открыты Христофором Колумбом во время его четвёртого путешествия в Америку в 1502 году. После более чем векового периода, когда власть над островами переходила от Великобритании к Испании, затем к Нидерландам, в 1643 году они надолго перешли под британский контроль. Они были отдельным коронным владением, зависимым от Ямайки. Лишь в 1860 году Британская империя признала за Гондурасом права на эти острова и передала их ему. Официально острова были включены в состав Гондураса 14 марта 1872 года.

Население 
Площадь департамента равна 261 км². Население, по оценке 2011 года, составляло 50 400 человек. Коренное население острова говорит на уэка — англо-гондурасском креольском языке (Bay Islands Creole), представляющем собой диалект западнокарибского креольского языка, родственный ямайскому креольскому языку.

Муниципалитеты 
Департамент Ислас-де-ла-Баия разделён на четыре муниципалитета (municipalidades):

Туризм 
Острова покрыты великолепными пляжами и окружены коралловыми рифами.

Литература

Ссылки 
  Roatan, Honduras Diving
 Live aboard Suba Dive Vacations, Roatan Honduras

Примечания 

Департаменты Гондураса
Острова Карибского моря